49-й сезон Формулы-1 состоял из 16-ти гран-при и проходил с 8 марта по 1 ноября. Чемпионом мира стал Мика Хаккинен, Кубок конструкторов завоевала команда МакЛарен-Мерседес.

Обзор чемпионата

Гонщики и команды

Результаты сезона

Гран-при

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Мика Хаккинен

|align="right"| 100
|-
! 2
|  Михаэль Шумахер

|align="right"| 86
|-
! 3
|  Дэвид Култхард

|align="right"| 56
|-
! 4
|  Эдди Ирвайн

|align="right"| 47
|-
! 5
|  Жак Вильнёв

|align="right"| 21
|-
! 6
|  Деймон Хилл

|align="right"| 20
|-
! 7
|  Хайнц-Харальд Френтцен

|align="right"| 17
|-
! 8
|  Александр Вурц

|align="right"| 17
|-
! 9
|  Джанкарло Физикелла

|align="right"| 16
|-
! 10
|  Ральф Шумахер

|align="right"| 14
|-
! 11
|  Жан Алези

|align="right"| 9
|-
! 12
|  Рубенс Баррикелло

|align="right"| 4
|-
! 13
|  Мика Сало

|align="right"| 3
|-
! 14
|  Педру Динис

|align="right"| 3
|-
! 15
|  Джонни Херберт

|align="right"| 1
|-
! 16
|  Ярно Трулли

|align="right"| 1
|-
! 17
|  Ян Магнуссен

||
||
||
||
||
||
||
||
||
|align="right"| 1
|-
!
|  Синдзи Накано

|align="right"| 0
|-
!
|  Эстебан Туэро

|align="right"| 0
|-
!
|  Рикарду Россет

|align="right"| 0
|-
!
|  Тора Такаги

|align="right"| 0
|-
!
|  Оливье Панис

|align="right"| 0
|-
!
|  Йос Ферстаппен
||
||
||
||
||
||
||

|align="right"| 0

Ссылки 
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор сезона на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru
 Обзор сезона на stop-n-go.ru

Сезоны Формулы-1